Općina Domaljevac-Šamac är en kommun i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Federationen Bosnien och Hercegovina, i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sarajevo. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Općina Domaljevac-Šamac är mycket platt.

Trakten runt Općina Domaljevac-Šamac består till största delen av jordbruksmark. Runt Općina Domaljevac-Šamac är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Federationen Bosnien och Hercegovina